Un bulletin officiel est une publication juridique officielle. Il en existe de nombreux à travers le monde. Voir aussi : .

En Afrique

Maroc 
  : Bulletin officiel du Royaume du Maroc (en  : الجريدة الرسمية للمملكة المغربية) abrégé BORM ou simplement BO.

En Amérique

Argentine 
  : (site officiel).

En Europe

Espagne 
Bulletins officiels d'État :
  : Boletín Oficial del Estado (BOE), (Bulletin officiel de l'État)

Bulletins officiels des communautés autonomes ou régions d'Espagne :
 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  (BOJA), (Bulletin officiel de la Junte d'Andalousie)
 Boletín Oficial de Aragón (BOA) (Bulletin officiel de l'Aragon)
 Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), (Bulletin officiel de la Principauté des Asturies)
 Boletín Oficial de Cantabria (BOC), (Bulletin officiel de Cantabrie)
 Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), (Bulletin officiel de Castille et Léon)
 Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), (Bulletin officiel des Îles Baléares)
 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), (Bulletin officiel de la Communauté de Madrid)
 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), (Bulletin officiel du Pays basque)

Bulletins officiels spécifiques :
  : Boletín Oficial del Registro Mercantil de España (BORME) (Bulletin officiel du registre du commerce d'Espagne)

France 

En France, un bulletin officiel (BO) est une publication officielle de l'État, destinée à diffuser les nouveautés en termes de textes de loi mais aussi les textes de moindre importance (décrets, circulaires, notes de service, avis de vacances de postes...). Plusieurs ministères éditent leur propre bulletin officiel dont : 
 Bulletin officiel des impôts
 Bulletin officiel du ministère de la Culture

Voir aussi 

Bulletins officiels sur Wikipédia en espagnol.